Тит Секстий Магий Латеран (Titus Sextius Magius Lateranus) е име на римските политици:

 Тит Секстий Магий Латеран, консул 94 г.; прадядо на консула от 197 г.
 Тит Секстий Магий Латеран, консул 197 г.; собственик на наречения на него палат на Латеран.